Сезон 1984 — 15-й сезон для «Зенита» в Высшей лиге, а также 45-й подряд сезон, который клуб провёл в высшем дивизионе советского футбола. Официальные матчи в нём прошли с 22 февраля по 21 ноября 1984 года.

Чемпионат СССР 1984

Кубок СССР 1984 
«Зенит», начал выступления в Кубке СССР со стадии 1/16 финала. «Зениту» выпало сыграть в гостях против «Даугавы». Матч завершился уверенной победой «Зенита» со счётом 3:0, голы забили Герасимов и Дмитриев, сделавший «дубль».

Соперником «Зенита» в 1/4 финала стало московское «Торпедо». Матч прошёл 3 марта в Сочи. Основное время завершилось со счётом 0:0, а по пенальти победу одержали игроки «Зенита».

Статистика

Матчи и голы 

В графе «Игры» указаны выходы в стартовом составе, после знака + указаны выходы на замену. В графе «Голы» после знака − указаны пропущенные мячи (для вратарей).

Общая статистика 

Сезоны ФК «Зенит» Санкт-Петербург
1984